Byrne ist als Variante von O’Byrne () ein ursprünglich patronymisch gebildeter Familienname irischer Herkunft mit der Bedeutung „Abkömmling des Bran“ (dt. Rabe), der heute im gesamten englischen Sprachraum vorkommt.

Namensträger

A 
 Addie Byrne (* 1990), US-amerikanische Biathletin
 Aisling Byrne-Bowman (* 1967), irische Seglerin
 Alexandra Byrne (* 1962), US-amerikanische Kostümbildnerin
 Alfred Byrne (1882–1956), irischer Politiker
 Alfred P. Byrne (um 1913–1952), irischer Politiker
 Anthony Byrne (1930–2013), irischer Boxer

B 
 Bobby Byrne (1918–2006), US-amerikanischer Posaunist und Bigband-Leader
 Bobby Byrne (Kameramann) (1932–2017), US-amerikanischer Kameramann
 Bradley Byrne (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Brendan Byrne (1924–2018), US-amerikanischer Politiker

C 

 Charles Byrne (1761–1783), irischer großwüchsiger Mensch

 Clayton Byrne (* 1972), australischer Baseballspieler
 Cliff Byrne (* 1982), irischer Fußballspieler

D 

 Derek John Christopher Byrne (* 1948), irischer Ordensgeistlicher, Bischof von Guiratinga
 Donald Byrne (1930–1976), US-amerikanischer Schachspieler

E 
 Eddie Byrne (1911–1981), irischer Schauspieler
 Edwin Vincent Byrne (1891–1963), Erzbischof von Santa Fe
 Eibhlin Byrne, irische Politikerin, Oberbürgermeisterin von Dublin (2008/2009)
 Emma Byrne (* 1979), irische Fußballspielerin
 Emmet Byrne (1896–1974), US-amerikanischer Politiker

 Eugene Byrne (* 1959), britischer Schriftsteller

F 
 Frank M. Byrne (1858–1928), US-amerikanischer Politiker

G 
 Gabriel Byrne (* 1950), irischer Filmschauspieler
 Geraldine Byrne Nason (* 1959), irische Diplomatin
 Gerard Byrne (* 1969), irischer Künstler 
 Gerry Byrne (1938–2015), englischer Fußballspieler

H 
 Harry Byrne (* 1929), irischer Segler
 Hazel Byrne (* um 1990), irische Zoologin
 Honor Swinton Byrne (* 1997), britische Schauspielerin
 Hugh Keays-Byrne (1947–2020), australischer Schauspieler

J 

 Jane Byrne (Jane Margaret Burke; 1934–2014), US-amerikanische Politikerin, Bürgermeisterin von Chicago
 Jasmine Byrne (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Jenny Byrne (* 1967), australische Tennisspielerin
 Jody Byrne (* 1970), irischer Übersetzungswissenschaftler und Übersetzer
 John Byrne (* 1950), Comicautor und -zeichner
 Johnny Byrne (1939–1999), englischer Fußballspieler und -trainer
 Johnny Byrne (Autor) (1935–2008), Irischer Autor John Christopher Byrne
 Joseph James Byrne (1880–1961), irischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Moshi
 Josh Byrne (* 1984), US-amerikanischer Filmschauspieler

K 
 Kurtis Byrne (* 1990), irischer Fußballspieler

L 
 Lee Byrne (* 1980), walisischer Rugbyspieler
 Leo Christopher Byrne (1908–1974), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof
 Leslie L. Byrne (* 1946), US-amerikanische Politikerin
 Liam Byrne (* 1970), britischer Politiker
 Linda Byrne (* 1986), irische Marathonläuferin
 Lorna Byrne (* 1953), irische Mystikerin und Autorin
 Luke Byrne (* 1993), irischer Fußballspieler

M 
 Madelyn Byrne (* 1963), US-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin

 Mathilda Hodgkins-Byrne (* 1994), britische Ruderin

 Mike Byrne (* 1990), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Monica Byrne (* 1981), US-amerikanische Schriftstellerin und Dramatikerin

N 
 Neal Byrne (* 1976), irischer Ruderer
 Ned Byrne (* 1948), irischer Rugby-Union-Spieler
 Nicky Byrne (* 1978), irischer Popsänger

O 
 Oliver Byrne (1810–1880), britischer Mathematiker, der Euklids geometrische Beweise visualisierte

P 
 P. J. Byrne (Paul Jeffrey Byrne; * 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Packie Byrne († 2015), irischer Folksänger

 Patricia M. Byrne (1925–2007), US-amerikanische Diplomatin
 Patrick Byrne (1925–2021), irischer Politiker
 Patsy Byrne († 2014), britische Schauspielerin

R 
 Rhonda Byrne (* 1945), australische Drehbuchautorin und Produzentin

 Roger Byrne (1929–1958), englischer Fußballspieler
 Ronan Byrne (* 1998), irischer Ruderer
 Rory Byrne (* 1944), südafrikanischer Designer von Rennwagen
 Rory Fleck-Byrne (1988/1989), irischer Schauspieler
 Rose Byrne (* 1979), australische Schauspielerin
 Ross Byrne (* 1995), irischer Rugby-Union-Spieler
 Rosy Byrne (* um 1994), britische Schauspielerin, siehe Rosy McEwen 
 Rosemary Byrne (* 1948), schottische Politikerin

S 
 Scarlett Byrne (* 1990), britische Schauspielerin
 Seamus Byrne, irischer Filmproduzent

 Siobhan Byrne (* 1984), irische Fechterin
 Steve Byrne (* 1978), britischer Folkmusiker, Songwriter und Musikethnologe
 Stuart J. Byrne (1913–2011), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor

T 

 Tommy Byrne (* 1958), irischer Autorennfahrer

W

Sonstiges 
 Byrne (Idaho), Ort in den USA
 Byrne (Montana), Ort in den USA
 O’Byrn

Einzelnachweise 

Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname
Patronym